Cesare Franchini ist der Name folgender Personen:

* Cesare Franchini (Fußballspieler, 1909) (1909–1985), italienischer Fußballspieler 
 Cesare Franchini (Fußballspieler, 1932) (1932–2014), italienischer Fußballspieler 
 Cesare Franchini (Physiker) (* 1975), italienischer Physiker und Hochschullehrer